Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das St. Petersburg Ladies Trophy 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 28. Januar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Sankt Petersburg